Николаевка () — село,
Николаевский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924186401. Население по переписи 2001 года составляло 604 человека .

Является административным центром Николаевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Горовое,
Житное,
Калиновка и
Погребы.

Географическое положение 
Село Николаевка находится на левом берегу реки Ромен,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Калиновка,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположен город Ромны,
на противоположном берегу — село Житное.
Вокруг села несколько ирригационных каналов.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 Первое упоминание о селе Николаевка относится к концу XVII века.
 Вблизи села Николаевка обнаружен курганный могильник скифских времен.
 В XIX веке село было составе  Хмеловской волости Роменского уезда Полтавской губернии.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Примечания